Владимир Васильевич Николаев:
 Николаев, Владимир Васильевич (1871—1950) — российский и советский фармаколог.
 Николаев, Владимир Васильевич (1909—1995) — советский кинооператор.